Ohne Gnade ist der Titel von:

 Ohne Gnade (1948), italienischer Film von Alberto Lattuada (Originaltitel: Senza pietà)
 Ohne Gnade!, deutsche Filmkomödie von Birgit Stein, 2013
 Ohne Gnade (Fernsehserie), brasilianische Fernsehserie (2014, portugiesischer Originaltitel: Dupla Identidade)